Huxley (Iowa)
 Huxley (Texas)

Desambiguações de topônimos